Vermilyea ist der Familienname folgender Personen:

 Harold Vermilyea (1889–1958), ein US-amerikanischer Schauspieler
 Kristen Vermilyea (* 1969), US-amerikanische Schauspielerin
 Louise Vermilyea (19. Jh.–1911), US-amerikanische Serienmörderin